Cristian Petre, joueur roumain de rugby à XV
 Dorotheea Petre, actrice roumaine
 Dumitru Petre, haltérophile roumain
 Florentin Petre, footballeur roumain
 Francis Petre, architecte néo-zélandais
 Ion Petre Stoican, violoniste roumain
 Maria Petre, personnalité politique roumaine
 Ovidiu Petre, footballeur roumain

Famille 
Famille Petre, famille noble d'Angleterre.

Prénom masculin
Prénom roumain
Patronyme roumain
Patronyme anglais